Rio Grande ou Río Grande, qui en espagnol signifie grande rivière ou grand fleuve, peut désigner :

Toponymes par pays

Río Grande : une ville de la Terre de Feu ;
 Río Grande : une rivière située au sud-ouest du pays (département de Malargüe) ;
 Río Grande : une rivière située au nord-ouest du pays (province de Jujuy) ;
  : la principale rivière de Terre de Feu (argentine et chilienne).

Río Grande : une rivière, aussi appelée Río Guapay.

Rio Grande : une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Rio Grande do Piauí : une municipalité de l'État du Piauí ;
 Rio Grande da Serra : une municipalité de l'État de São Paulo ;
  : un fleuve de l'État de Bahia ; 
 Rio Grande : un fleuve de l'État du Minas Gerais.

Río Grande : un fleuve d'Amérique du Nord, faisant en partie frontière entre les États-Unis et le Mexique ;
 Forêt nationale de Rio Grande : une forêt du Colorado ;
 Rio Grande (Ohio).

Río Grande : un fleuve d'Amérique du Nord, faisant en partie frontière entre les États-Unis et le Mexique ;
 Río Grande de Santiago : un fleuve du Mexique.

Río Grande de Matagalpa : un fleuve d'Amérique centrale se jetant dans la mer des Antilles et dont le cours, long de unité|555|km, est entièrement situé au Nicaragua.

, localité du district de Penonomé dans la province de Coclé au Panama ;
, localité du district de Soná dans la province de Veraguas au Panama.

Río Grande : une municipalité située sur l’île de Porto Rico.

: un défluent du delta de l'Orénoque dans l'État de Delta Amacuro.

Culture 
 Rio Grande, un film américain de John Ford (1950) ;
 L'Aventurier du Rio Grande, un film américain de Robert Parrish (1959) ;
 Rio Grande, un album du chanteur français Eddy Mitchell ; 
 Rio Grande, une chanson de cet album.

Autres 
 République du Rio Grande : un État ayant brièvement fait sécession du Mexique en 1840.
 Rio Grande Games : une société américaine d'édition de jeux de société.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de titre